ZAA ou Zaa peut faire référence à :
  ;
 Charlie Zaa (1974-), chanteur colombien de boléro  ;
 Zaa, petit chameau blanc, un court métrage français de Yannick Bellon sorti en 1961 ; 
 Zone autonome d'Alger, pendant la guerre d'Algérie.